Dans la mythologie grecque, Dysnomie ou Dysnomia est une divinité allégorique personnifiant l'Anarchie.
 En astronomie, Dysnomie ou Dysnomia est le seul satellite naturel connu de la planète naine Éris.